Schaltdorf ist der Ortsname von

 Schaltdorf (Neufahrn in Niederbayern), Ortsteil der Gemeinde Neufahrn in Niederbayern, Landkreis Landshut, Bayern
 Schaltdorf (Rottenburg an der Laaber), Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber, Landkreis Landshut, Bayern